Петрункевич Іван Ілліч — державно-політичний діяч Російської імперії українського походження, великий землевласник.
 Платон Петрункевич — український релігійний діяч доби Гетьманщини, єпископ Владимирський і Ярополчеський.

Див. також 
 Петрункевичі

Джерела та література 
 Томазов В. В. Петрункевичі // 
Прізвища